Росо́хы () — населённые пункты в Польше.

 Росохы (Вейхеровский повят) — село в Вейхеровском повяте Поморского воеводства.
 Росохы (Великопольское воеводство) — село в Злотовском повяте Великопольского воеводства.
 Росохы (Куявско-Поморское воеводство) — село в Бродницком повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Росохы (Мазовецкое воеводство) — село в Млавском повяте Мазовецкого воеводства.
 Росохы (Опатовский повят) — село в Опатовском повяте Свентокшиского воеводства.
 Росохы (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Росохы (Скаржиский повят) — село в Скаржиском повяте Свентокшиского воеводства.

Топонимы 
 Росохы (Островец-Свентокшиский) — район города Островец-Свентокшиский.

См. также 
 Росохи — село в Львовской области Украины.